

Geografia

Szwajcaria 
 Seis – szwajcarska nazwa gminy Sins w kantonie Argowia, w okręgu Muri

Włochy 
 Seis am Schlern – miejscowość

Inne 
 Seis – muzyka taneczna z Portoryko

Zobacz też 
 Sais
 Seiß